Příjmení Chlebovský nosí více významných osobností:

 Adolf Chlebovský (1872–???) – český učitel a ornitolog
 Bohumil Chlebovský (1902–1954) – český akademický malíř a grafik
 Tereza Chlebovská (* 1990) – česká reportérka a modelka